Alex Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alex Creek (Altamaha River), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Alex Creek (Secesh River), Fluss im Bundesstaat Idaho
 Alex Creek (Elliott Creek), Fluss im Bundesstaat Kalifornien
 Alex Creek (Pigeon Fork), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Alex Creek (Layng Creek), Fluss im Bundesstaat Oregon
 Alex Creek (Falls Creek), Fluss im Bundesstaat Washington
 Alex Small Creek, Fluss im Bundesstaat Oregon

Siehe auch:
 Alexander Creek
 Alec Creek